Les élections municipales québécoises de 2009 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Capitale-Nationale

Baie-Saint-Paul

Baie-Sainte-Catherine

Beaupré

Boischatel

Cap-Santé

Château-Richer

Clermont

Deschambault-Grondines

Donnacona
 

Élection partielle au poste de maire en novembre-.
 Nécessaire en raison de la démission du maire André Marcoux pour raisons personnelles le .
 Élection de Sylvain Germain au poste de maire en .
 Élection de Jean-Pierre Pagé au poste de conseiller #3 le .

Fossambault-sur-le-Lac

L'Ancienne-Lorette

L'Ange-Gardien

L'Isle-aux-Coudres

La Malbaie

Lac-Beauport

Lac-Delage

Lac-Saint-Joseph

Lac-Sergent

Les Éboulements

Neuville

Notre-Dame-des-Monts

Petite-Rivière-Saint-François

Pont-Rouge

Portneuf

Québec

Rivière-à-Pierre

Saint-Aimé-des-Lacs

Saint-Alban

Saint-Augustin-de-Desmaures

Saint-Basile

Saint-Casimir

Saint-Ferréol-les-Neiges

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Gabriel-de-Valcartier

Saint-Gilbert

Saint-Hilarion

Saint-Irénée

Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Joachim

Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Marc-des-Carrières

Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Raymond
 

Élection partielle au poste de maire et de conseillers #4 et #5 le .
 Nécessaire en raison du décès du maire Rolland Dion le .
 Élection de Daniel Dion au poste de maire.
 Élection de Guillaume Jobin (conseiller #4) et de Réjeanne Julien (conseiller #5)

Saint-Siméon

Saint-Thuribe

Saint-Tite-des-Caps

Saint-Ubalde

Saint-Urbain

Sainte-Anne-de-Beaupré

Sainte-Brigitte-de-Laval

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
 

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #1 le .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Jacques Marcotte pour devenir député de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Portneuf lors des Élections de 2012.
 Élection de Pierre Dolbec au poste de maire et de Michel Lambert au poste de conseiller #1.

Sainte-Christine-d'Auvergne

Sainte-Famille

Sainte-Pétronille

Shannon

Stoneham-et-Tewkesbury

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Capitale-Nationale
 Résultat